Села:
 Приліпка — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)
 Приліпка — Харківська область, Вовчанський район